Чемпионат мира по фигурному катанию 1933 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—12 февраля в Стокгольме (Швеция) и 17—18 февраля в Цюрихе (Швейцария). В Цюрихе прошли соревнования в мужском одиночном катании, в женском одиночном катании и в парном катании соревнования прошли в Стокгольме.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

Мир1933
Мир1933
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Февраль 1933 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швейцарии в 1933 году
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швеции
Спорт в Швеции в 1933 году